Dejan Stojanović est le nom de :
 Dejan Stojanović, un poète, écrivain, essayiste, philosophe, homme d'affaires et ancien journaliste serbo-américain ;
 Dejan Stojanović, un joueur de football autrichien d'origine serbo-macédonienne.